Cretobraconus är ett släkte av steklar. Cretobraconus ingår i familjen Eoichneumonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Steklar
Cretobraconus